(урожденная ) — японская певица и сэйю. Родилась 21 января 1980 года в Ниихаме, префектура Эхиме, Япония. В 2006 году заняла 13 место в ежегодном гран-при журнала Animage.

Семь её альбомов — Ultimate Diamond, Impact Exciter, The Museum, The Museum II, Rockbound Neighbors, Supernal Liberty, Smashing Anthems стали золотыми в Японии.

Нана Мидзуки озвучила Нанами Мадобэ, японского маскота ОС Windows 7, в имени талисмана используется игра слов («Nana» значит «семь»).

Мидзуки стала первой сэйю, попавшей в национальный японский чарт альбомов и синглов Oricon с момента его создания в 1968 году.

21 января 2011 года в честь 10-летия её певческой карьеры она выпустила свою первую автобиографию под названием Shin Ai. 6 февраля 2011 года Мидзуки выиграла награду Billboard Japan Music Awards — Top Pop Artists 2010 в Японии вместе с 4 другими артистами: AKB48, Каной Нисино, SID и EXILE.

Биография 

Родилась в городе Ниихама префектуры Эхиме. С самого детства мечтала стать певицей, с пяти лет занималась уроками вокала и фортепиано. До 15 лет участвовала в музыкальных конкурсах, исполняя песни в жанре энка. В 1994 году выиграла Национальный Конкурс Энки в Токио, после чего поступила в старшую школу Хорикоси, параллельно обучаясь на факультете тарэнто в Университете Ёёги, который закончила одновременно с Хорикоси в марте 1998 года. После окончания Хорикоси получила приз TRAIT— 2 за успеваемость. Перед тем, как начала работать на лейбл King Records, работала на другую студию, которая обанкротилась в конце 90-х годов. Также Мидзуки пришлось в течение пяти лет терпеть сексуальные домогательства со стороны своего преподавателя по вокалу и музыке.

В июле 2020 года объявила о своём браке , а в ноябре 2020 года — о беременности.

Карьера 

В 1993 году исполнила песню «Tsugazakura», посвящённую руднику Бессин. Первый раз Мидзуки озвучила персонажа в 1997 году, тогда она получила роль Тисато Кадокуры в игре Noël: La Neige, выпустив также сингл персонажа depart chisato×nana в 1998 году. 6 декабря 2000 года подписала контракт с лейблом King Records и выпустила свой первый сингл Omoi. Официальным продюсером Мидзуки является Акио Мисима, который помог ей разорвать контракт с предыдущим лейблом. Мидзуки известна своими ролями в аниме Sister Princess,               «Наруто», Magical Girl Lyrical Nanoha, Rosario+Vampire, Itazura no Kiss и других. В феврале 2011 года получила приз Billboard Japan Music Awards 2010 за песню «Phantom Minds». В начале декабря 2011 года провела концерт в «Токио Доум» в честь десятилетия с начала карьеры.

Работала диктором с 2008 года по 2015 года на программе MUSIC JAPAN. В июле 2005 года первый раз приняла участие в концерте Animelo Summer Live, посвящённом индустрии аниме.

В 2007 году получила приз Seiyu Awards в номинации «Лучшая песня».

Нана Мидзуки — первая сэйю, которая смогла провести концерты в таких местах как «Ниппон Будокан», «Себуи Доум», «Токио Доум», стадион «Хансин Косиэн», «Сайтама Супер Арена», «Осакадзё Холл», Стадион «Иокогама», «Иокогама Арена», Chiba Marine Staduim, национальный стадион «Ёёги» и в других.

3 июня 2009 года выпустила седьмой альбом Ultimate Diamond, который стал золотым в Японии, распродавшись количеством 104 тысяч копий.

С 2009 года по 2014 год принимала участие в новогоднем концерте «Кохаку ута гассэн».

В мае 2013 года сотрудничала с певцом Таканори Нисикавой, выступающим под псевдонимом T.M. Revolution, выпустив совместные синглы Preserved Roses и Kakumei Dualism, за которые они получили награду Japan Record Awards.

7 июля 2013 года Мидзуки устроила тур по всей Японии, закончив его в конце ноября 2013 года в городе Тайбэй.

16 апреля 2014 года выпустила альбом под названием SUPERNAL LIBERTY, продажи которого превзошли продажи седьмого альбома.

В декабре 2015 года объявила о втором концерте в «Токио Доум», который прошёл с 9 по 10 апреля 2016 года.

22 сентября 2016 года в первый раз провела долгожданный ею концерт на стадионе «Хансин Косиэн». В октябре этого же года была приглашена на передачу MTV Unplugged канала MTV Japan, в которой провела свой небольшой концерт.

2 апреля 2017 года в городе Идзумо провела своё специальное выступление рядом с одной из старейших и важнейших синтоистских святилищ Японии Идзумо тайся. С 26 июля по 25 августа 2017 года играла на сцене Императорского театра в известнейшим мюзикле Beautiful главную героиню Кэрол Кинг в двойной роли с певицей Аякой Хирахарой.

Работы

ТВ

OVA

Полнометражная анимация

Игры

Drama CD

Дискография

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт на Sigma7
 
 

Участники конкурса Кохаку ута гассэн

Актрисы озвучивания Японии
Певцы и певицы, работающие в жанре энки
Певцы и певицы Японии
Исполнители King Records (Япония)
Певцы и певицы в жанре J-pop